Toraco ima više značenja:
 Toraco (Asti)
 Toraco (Bijela)
 Toraco (Katancaro)
 Toraco (Ređo Emilija)